Бутрон () — многозначный термин

Персоналии 
 Леао Бутрон ― перуанский футболист.

Топонимы 
 Бутрон ― старинный замок в Испании.
  ― река на севере Пиренейского полуострова в Испании.
 Серхио-Бутрон-Касас — посёлок в Мексике.

Прочее 
  — испанский дворянский род.